Riedelsbach ist ein geographischer Name:

 Riedelsbach (Neureichenau), Dorf der Gemeinde Neureichenau im Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Riedelsbach (Großer Michelbach), linker Zufluss des Großen Michelbachs (zur Großen Mühl) bei Langbruck, Gemeinde Neureichenau, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern

Siehe auch:
 Riedelbach